Cavallina ima više značenja:
 Cavallina, Firenze
 Cavallina, Forlì-Cesena